Der Rajon Jassynuwata (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 809 km² und eine Bevölkerung von etwa 27.000 Einwohnern, der offizielle Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Jassynuwata, diese war jedoch selbst kein Teil des Rajons. 2014 wurde die ukrainische Verwaltung auf Grund der Ereignisse im Verlauf des Ukrainekrieges nach Otscheretyne verlegt, Teile des Rajons stehen derzeit unter der Kontrolle der separatistischen Volksrepublik Donezk.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Pokrowsk.

Geographie 
Der Rajon lag im Zentrum der Oblast Donezk, er grenzte im Norden an den Rajon Kostjantyniwka und die Stadt Torezk, im Nordosten an die Stadt Horliwka, im Osten an die Stadt Jenakijewe, im Südosten an die Städte Makijiwka, Awdijiwka und Jassynuwata, im Süden an die Stadt Donezk, im Südwesten an den Rajon Marjinka sowie im Westen an den Rajon Pokrowsk.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Fluss Wowtscha (teilweise als Karliwkaer Stausee/Карлівське водосховище angestaut) mit seinen Zuflüssen Durna (Дурна) und Wodjana (Водяна) sowie im Osten der Krywyj Torez, das Gebiet liegt im Bereich der Donezplatte, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 170 und 230 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in drei Siedlungsratsgemeinden und 9 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 4 Siedlungen städtischen Typs
 30 Dörfer
 13 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Jassynuwata
Rajon Pokrowsk
Aufgelöst 2020